Dominique Le Tourneau
François-Michel Le Tourneau
Roger Le Tourneau